Гаргас е име на две общини в южна Франция:
 Гаргас (Воклюз) - в департамент Воклюз;
 Гаргас (Горна Гарона) - в департамент Горна Гарона.